In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale di calcio del Paraguay. In grassetto sono indicati i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate ad agosto 2012.

Collegamenti esterni
  Paraguay - Record International Players su Rsssf.com
  Giocatori della Nazionale paraguayana National-football-teams.com

Paraguaiana
Calciatori della Nazionale paraguaiana